

Toponymes 
 Arles est une commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ville est traversée par le Rhône et se trouve entre Nîmes (à  à l’ouest) et Marseille (à  à l’est).

 Arles-sur-Tech est une commune française située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon. Elle est traversée par le fleuve côtier le Tech.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France